Brachymyrmex heeri basalis é uma espécie de inseto do gênero Brachymyrmex, pertencente à família Formicidae.

Referências 

Formicidae
Espécies descritas em 1921